Mestizo oder Mestiço (span. oder port. für gemischt oder Mischling) steht für:

 Mestize, in spanisch- und portugiesischsprachigen ehemaligen Kolonien eine Person mit europäischen und autochthonen Wurzeln
 Mestizo, Originaltitel des Westerns Mountains

Siehe auch:
 Mestizo-Musik